STB (atletiekvereniging), een atletiekvereniging uit Landgraaf; Limburg
Shorttrack Brabant, een shorttrack vereniging met trainingsmogelijkheden verspreid over de ijsbanen van Brabant.
Settopbox, een elektronisch apparaat voor digitale televisie
Státní bezpečnost (StB), de staatsveiligheid vanTsjecho-Slowakije.
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Stb).
Surinaamse Tennis Bond, de officiële tennisbond van Suriname